Paul Williams (atleet), Canadees langeafstandsloper
 Paul Williams (blueszanger), Amerikaans blueszanger van Juicy Lucy, Tempest etc.
 Paul Williams (coureur), Amerikaans motorcrosscoureur
 Paul Williams (darter), Engels darter
 Paul Williams (fictie), personage uit The Young and the Restless
 Paul Williams (liedjesschrijver), Amerikaans muzikant die onder andere muziek schreef voor The Carpenters
 Paul Williams (rugbyscheidsrechter), Nieuw-Zeelands rugbyscheidsrechter en oud-rugbyspeler
 Paul Williams (rugbyspeler), Samoaans rugbyspeler
 Paul Williams (saxofonist), Amerikaans rhythm-and-bluessaxofonist
 Paul Williams (The Temptations), Amerikaans zanger (The Temptations)
 Paul Williams (Noord-Iers voetballer), Noord-Iers voetballer
 Paul Williams (voetballer, 1965), Engels voetballer, aanvaller Sheffield Wednesday en Crystal Palace
 Paul Williams (voetballer, 1971), Engels voetballer, verdediger Coventry City en Southampton
 Paul Williams (waterpoloër), Australisch waterpolospeler